Ian McDougall ist der Name folgender Personen:

* Ian McDougall (Journalist) (1921–2015), britischer Rundfunkjournalist 
 Ian McDougall (Geologe) (1935–2018), australischer Geologe
 Ian McDougall (Musiker) (* 1938), kanadischer Posaunist
 Ian McDougall (Produzent) (1945–2010), kanadischer Fernsehproduzent 
 Ian McDougall (Fußballspieler) (* 1954), schottischer Fußballspieler 
 Ian McDougall (Architekt), australischer Architekt